Raeburn ist der Familienname folgender Personen:

 A. H. Raeburn, schottischer Fußballspieler
 Boyd Raeburn (1913–1966), US-amerikanischer Jazz-Bigband-Leader
 Henry Raeburn (1756–1823), britischer Maler, gilt als der Begründer der Schottischen Schule der Malerei